Sandlin est un patronyme porté notamment par :
 Destin Sandlin (1981-), ingénieur et communicateur scientifique américain ;
 Lisa Sandlin (1951-) femme de lettres américaine, auteure de roman policier ;
 Max Sandlin (1952-), homme politique américain ;
 Stephanie Herseth Sandlin (1970-), avocate américaine, membre du Parti démocrate.